La LEN Champions League 2011-2012 è stata la 49ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

In questa stagione il trofeo riassume la precedente denominazione di Champions League dopo 8 stagioni di Eurolega. La formula rimane la stessa delle stagioni precedenti, ad eccezione della fase dei quarti di finale, che tornano a disputarsi ad eliminazione diretta.

Hanno preso parte al primo turno di qualificazione 13 club, nel secondo sono scesi in campo gli otto vicecampioni dei maggiori campionati e infine nel Turno preliminare (il terzo turno effettivo) sono entrati in gara anche gli otto campioni nazionali, per un totale di 26 club in rappresentanza di 13 nazioni.
La Final Four si è disputata per la prima volta in Romania, a Oradea, l'11 e 12 maggio 2012.

La Pro Recco, giunta in finale per il settimo anno consecutivo, ha sconfitto i croati del PK Primorje e si è laureata campione d'Europa per la settima volta.

Primo turno di qualificazione
Le squadre eliminate accedono al secondo turno dell'Euro Cup.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno di qualificazione
Le squadre qualificate al terzo e quarto posto vengono ammesse al secondo turno di Euro Cup.

Gironi

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Turno preliminare
Il sorteggio dei gironi si è svolto a Zagabria il 16 ottobre 2011. Le squadre si affrontano in gare di andata e ritorno.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale
Il sorteggio degli accoppiamenti è stato effettuato a Roma il 2 marzo 2011.

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Stefano Tempesti, Damir Burić, Norbert Madaras, Sandro Sukno, Tamás Kásás, Maurizio Felugo, Filip Filipović, Felipe Perrone, Duško Pijetlović, Boris Zloković, Aleksandar Ivović, Guillermo Molina, Andrija Prlainović. All.: Pino Porzio.

Note

Voci correlate
LEN Champions Cup 2011-2012
LEN Euro Cup 2011-2012

Collegamenti esterni
 Risultati su Waterpoloweb.com
 Final Four Oradea 2012 Len.eu

Sport acquatici nel 2011
Sport acquatici nel 2012
Edizioni della LEN Champions League